Солдатский ара () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 

Длина тела 80—85 см Окраска зелёная с желтоватым оттенком. Лоб и восковица красные. Голая белая (при возбуждении — алая) зона лица исполосована мелкими чёрными перьями, растущими вряд от лба к ушкам. Затылок с лёгким голубым оттенком (у самца). Спинка, подкрылья и подхвостье жёлто-бронзовые. Рулевые, маховые и их кроющие синие. Хвост сверху коричневый с синими кончиками. Клюв чёрный. Ширина подклювья 13—15 мм Радужка светло-жёлтая. Лапы серые. Различий в окраске самца и самки нет. Похож на малого солдатского ара, но подкрылья жёлтые. У них существенная разница в размере, голосе и среде обитания.

Распространение 
Обитает в Панаме, Никарагуа и Коста-Рике.

Образ жизни 
Населяет влажные тропические долины, сезонные сухие территории до высоты 700 м над уровнем моря. Держится парами или семейными группами.

Содержание 
При одиночном содержании быстро приручаются и становятся послушными и доверчивыми.

Классификация 
Вид включает в себя 2 подвида:
 Ara ambiguus ambiguus (Bechstein, 1811)
 Ara ambiguus guayaquilensis Chapman, 1925

Примечания

Литература 
 Гринёв В. А. Попугаи: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1991. — 334 с ISBN 5-7120-0296-5
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Источники 
 

Домашние попугаи
Говорящие птицы
Животные, описанные в 1811 году
Ара